Фанёф () — фамилия.

 Фанёф, Дион (род 1985) — канадский хоккеист
 Фанёф, Синтия (род. 1988) — канадская фигуристка;